Erin
 Erin (Tennessee)

Desambiguações de topônimos